Чириково — село в составе Новоникулинского сельского поселения Цильнинского района Ульяновской области.

География 
Находится на расстоянии примерно 15 километров на запад по прямой от районного центра села Большое Нагаткино, на реке Шаланга  (приток Бирюча).

История
Основано в 1665 году вольными переселенцами из Цивильского уезда Крымкой Ивашковым с 10 товарищами и назвали "деревня Крымова" и "Шаланги, Вязовая тож".     

В 1670 году Чириков Я.С. отобрал у них эту землю.      

В 1676 году Яков Чириков женился на дочери алатырца Степана Данилова Ахматова, девице Пелагее Степановне и купил дом в Симбирске, в Свияжской (ныне Покровская) улице. Вскоре после этого к нему прибыл брат его, Никита Степанов Чириков, получивший поместную землю, 60 четей, из Диких поль, "подле дач Якова Чирикова и синбирян Тимофея и Федора Растовских и подле чувашских дач деревни Чирикеевой да деревни Тимерсян". Оба брата поселили здесь своих крестьян. В 1674 году в Чириково была построена Знаменская церковь и в 1678 году уже существовало с. Знаменское, Чириково тож, на речке Шаланге. Чирикову в нём принадлежало 9 дворов (35 человек), а за Никита Чириковым числилось 11 дворов (34 души]. В 1682 году брату Никите было дано еще 60 четвертей примерной земли, в же урочищах, а Яков приобретал земли покупкою и меною у соседних помещиков. Никита умер ранее брата, а Якова за убийство чувашенина, сослали в Сибирь, "в новопостроенный Богородский город" и им наследовали сыновья последнего, Михаил и Иван Яковлевы Чириковы, получившие от отца 440 четвертей, да от дяди 160 четвертей, а сестре их Авдотье Яковлевне, вышедшей замуж за Михаила Васильевича Куроедова, выделена была небольшая указная часть, в пределах нынешнего Карсунского уезда. Михаил и Иван Чириковы значительно увеличили родовую вотчину в селе Чирикове, так что их наследница, Марья Михайловна, была уже значительной помещицею. Эта последняя представительница рода Чириковых вышла замуж за Василия Яковлевича Анненкова и с тех пор село Чириково остается во владении дворян Анненковых. Мария Михайловна Анненкова окончила жизнь трагически: она была зверски убита в 1769 году своими крестьянами.    

На 1859 год на одном месте были три деревни: село Новое Чириково, сельцо Старое Чириково и деревня Васильевское (Васильевские выселки), которые входили в 1-й стан, по тракту из г. Симбирска в с. Астрадамовку. В Новом Чириково было: православная церковь и конный завод.   

Храм деревянный, на каменном фундаменте, построен на месте такого же храма, сгоревшего в 1893 г. Престолов три: главный – в честь чудотворной иконы Знамения Пресвятые Богородицы, в приделах – во имя Святителя и Чудотворца Николая и во имя Архистратига Божьего Михаила.    

В 1913 году было 199 дворов и 1278 жителей.   

В 1990-е годы работало ОПХ «Новоникулинское».

Население
Население составляло: в 1665 г. - 10 чел.; в 1678 г. - в 20 дворах жило: 69 человек; В 1913 году было 199 дворов и 1278 жителей. 144 человек в 2002 году (чуваши 77%), 126 по переписи 2010 года.

Известные уроженцы и жители 

 Чириков Яков Степанов — дворянин, основатель села Чириково.
 Анненков Павел Васильевич — русский литературный критик, историк литературы и мемуарист из дворянского рода Анненковых.
Анненков, Иван Васильевич  (1814—1887) — российский военачальник, генерал-адъютант, генерал от кавалерии Русской императорской армии; член Александровского комитета о раненых. Младший брат Анненкова П. В., родился в селе.

Галерея

Примечания 

Населённые пункты Цильнинского района